La bruixeria als pobles primitius actuals (títol original, Witchcraft ) és un estudi etnològic de Lucy Mair publicat l’any 1969. El llibre consta de 254 pàgines repartides en onze capítols. L’objectiu principal de l’autora és recollir i analitzar les idees i pràctiques sostingudes pels pobles que actualment accepten l'existència de la bruixeria com a natural. Qüestions com ara els mitjans per protegir-se de la bruixeria, com és l’imaginari social sobre els bruixots, en què es basa una persona per a dir que ha sigut embruixada, quines mesures es prenen en cada cas, o bé com es decideix a qui acusar. Un altre objectiu de Mair és el d’indagar fins a quin punt les creences europees sobre bruixeria poden relacionar-se amb el que els antropòlegs pensen sobre Àfrica.

Estructura 
Mair comença l’obra plantejant un parell de qüestions fonamentals a l’hora de parlar de bruixeria. D’una banda, dedica un capítol a tractar la qüestió sobre per què existeixen els bruixots, i de l’altra, també mira de respondre com són els bruixots. En aquests primers apartats, fa un repàs etnogràfic de diverses societats, mostrant com rere l’aparent ventall de respostes a aquestes qüestions hi ha un seguit de confluències —fins i tot, entre grups humans que, a primer cop d’ull, semblen molt diferents.

En els capítols posteriors, tracta un seguit de qüestions relacionades amb la pràctica i les creences en bruixeria. Tot seguit, mostra com la bruixeria, malgrat estar envoltada d’elements aparentment ficticis, té unes implicacions reals innegables. I, finalment, aporta un recull de les teories més rellevants sobre el seu objecte d’estudi i analitza la bruixeria dins el context cristià.

Referències 

Obres del 1969